

Geografia
 Lamarque – città argentina nella provincia di Río Negro
 Lamarque – comune francese situato nel dipartimento della Gironda
 Lamarque-Pontacq – comune francese situato nel dipartimento degli Alti Pirenei
 Lamarque-Rustaing – comune francese situato nel dipartimento degli Alti Pirenei

Persone
 Jean Maximilien Lamarque (1770-1832) – generale francese
 Libertad Lamarque (1908-2000) – attrice e cantante argentina
 Pablo Justo Forlán Lamarque (1945) – allenatore di calcio ed ex calciatore uruguaiano
 Vivian Lamarque (1946) – scrittrice, poetessa e traduttrice italiana